Ballesteros (Cagayan), een gemeente in de Filipijnse provincie Cagayan
 Severiano (Seve) Ballesteros (1957-2011), een Spaanse topgolfer
 Javier Ballesteros, golfer, oudste zoon van Severiano Ballesteros
 Javier Ballesteros, Spaans voetvaller bij Atlético Madrid B